Pisa steht für:

 Pisa, eine italienische Stadt

 Pisa (Fluss), Nebenfluss des Narew in Polen, entwässert die großen masurischen Seen
 Pisa (Griechenland), antike griechische Landschaft auf der Peloponnes
 Pisa (Schiff), ein 1896 in Dienst gestelltes Passagierschiff
 Pisa (Panzerkreuzer), ein 1907 in Dienst gestelltes Kriegsschiff der italienischen Marine
 Pisa Calcio, ein italienischer Fußballverein
 Pisa Północna, Nebenfluss der Łyna (Fluss) in Masuren, Polen
 Pisa Warmińska, fließt über den Fluss Wadąg (Wadang) ebenfalls in die Alle
 Provinz Pisa, eine italienische Provinz

Pisa ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Pisa (1936–1976), italienischer Geologe
 Karl Pisa (1924–2015), österreichischer Autor und Politiker
 Marco Pisa (* 1926), italienischer Diplomat
 Margarita de la Pisa Carrión (* 1975), spanische Pharmazeutin und Politikerin (Vox), MdEP
 Wolfgang Pisa (* 1965), tansanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Lindi

Nach ihrer Herkunft aus Pisa wurden benannt:

 Albert von Pisa (um 1200–1240), italienischer Franziskaner
 Bona von Pisa (um 1156–1207/1208), italienische Augustinertertiarierin und Mystikerin
 Hubaldus aus Pisa (12. Jahrhundert – nach 1252), erzbischöflicher Notar
 Petrus von Pisa, Grammatiker
 Rainer von Pisa (um 1100–1160), Heiliger
 Rustichello da Pisa (13. Jahrhundert), italienischer Literat und Koautor der Reiseberichte des Marco Polo

PISA steht als Abkürzung für:

 Personal-Informationssystem der Armee, die Datenbank aller Schweizer Armeeangehörigen
 PISA (Fernsehsendung), nach der PISA-Studie benannte Fernsehsendungen in der ARD und im Schweizer Fernsehen
 PISA-Datenbank (Protein Interfaces, Surfaces and Assemblies) des European Bioinformatics Institute
 PISA-Studien (Programme for International Student Assessment), Schulstudien der OECD
 Proximal Isovelocity Surface Area, proximale Konvergenzzone, ein Begriff aus der Echokardiografie

PiSA steht als Abkürzung für:

 PiSA (Pilion Summer Academy), eine Kreativ- und Tanzakademie Griechenlands
 PiSA sales, eine kommerzielle CRM-Suite des deutschen Softwarehauses PiSA sales GmbH

Siehe auch:

 Pissa (Begriffsklärung)
 Piza (Begriffsklärung)

PISA